Batistia är ett släkte av svampar. Batistia ingår i familjen Batistiaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor 

Sporsäcksvampar
Batistia